David Watts peut faire référence à :

Personnalité 

 , concepteur et éditeur de jeux gallois
 , professeur américain d'anthropologie à l'Université de Yale
 David Watts (1992-), rameur australien
  (1886–1916), joueur international gallois de rugby
 David Watts, baron Watts (1951-), homme politique du parti travailliste britannique
  (?–2013), enseignant britannique et preneur de son amateur
  (1931–2016), historien local anglais
 David Fraser Watts (1979-), connu sous le nom de , joueur de cricket écossais

Autre 
 David Watts, une chanson de 1967 par Ray Davies et The Kinks, reprise plus tard par The Jam
 David Watts, un personnage du roman  de William Boyd, dont le nom est tiré de la chanson des Kinks

Voir aussi